Губцево — название нескольких населённых пунктов:
 Губцево — село в Гусь-Хрустальном районе Владимирской области.
 Губцево — деревня в Комсомольском районе Ивановской области.
 Губцево — деревня в Троицком административном округе Москвы.
 Губцево — деревня в Чкаловском районе Нижегородской области.
 Губцево — деревня в Кашинском районе Тверской области.
 Губцево — деревня в Ярославском районе Ярославской области.